Die Primeira Liga 2013/14 war die 80. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann im August 2013 und endete im Mai 2014 mit dem 30. Spieltag.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}

Torschützenliste

Meistermannschaft Benfica Lissabon 

Nemanja Matić (14/2), Bruno Cortez (6/-) und Ola John (5/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 Saison auf wildstat.com

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2013/14